Bengoa ist der Familienname von:

 Fernando Bayardo Bengoa (1923–1987), uruguayischer Politiker
 Izaskun Bengoa (* 1975), spanische Radrennfahrerin
 Martín Bengoa (* 1994), spanischer Fußballspieler